Jan Růžička – calciatore ceco
 Jiří Růžička –  ex cestista cecoslovacco
 Josef Růžička –   lottatore cecoslovacco specializzato nella lotta greco-romana 
 Lavoslav Ružička – chimico croato naturalizzato svizzero, premio Nobel per la chimica 1939
 Zdeněk Růžička – ex ginnasta cecoslovacco